Miejscowości w Polsce
 Kiełczygłów-Okupniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Okupniki – do końca 2017 roku przysiółek w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom; obecnie wieś Strzegowa-Kolonia
 Okupniki – kolonia w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia